Porta Torre (Asti), poort in de Italiaanse stad Asti
 Porta Torre (Como), poort in de Italiaanse stad Como